Flughafen Kunming steht für: 

 Flughafen Kunming-Changshui, Flughafen von Kunming, Provinz Yunnan, China (ab 2012)
 Kunming Wujiaba International Airport, Flughafen von Kunming (1923 bis 2012)